Banda (ètnia)
 Banda (freqüència), interval de freqüències 
 Banda (heràldica), peça heràldica que travessa diagonalment el camper d'un escut d'armes
 Banda (societat), tipus de grup humà
 Banda de carrer, grup amb un lideratge ben definit i amb una organització interna que reclamen el control d'una zona
 Banda o cinta (heràldica), element que es col·loca com a premi o distinció
 Banda (unitat militar), unitat tàctica de l'Imperi Romà d'Orient
 Banda de música, conjunt de músics d'instruments de vent i percussió
 Banda sonora, música d'una pel·lícula
 Banda militar (música), grup de músics que realitzen tasques musicals per a funcions militars.
 Biografies:
 Rupiah Banda, president de Zàmbia
 Hastings Kamuzu Banda, (1896 – 1997), president de Malawi
 Banda Singh Bahadur, senyor de la guerra sikh 
 Toponímia:
 Districte de Banda, districte d'Uttar Pradesh (Índia)
 Banda (Índia), ciutat de l'Índia
 Banda (Ghana), ciutat de Ghana
 Banda (Uganda), suburbi de Kampala (Uganda)
 Illes Banda, arxipèlag d'Indonèsia
 Mar de Banda, mar al sud de les Moluques (Indonèsia)